Dies ist eine Liste der Städte und Ortschaften in Katar.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Katar ist Doha mit einer Einwohnerzahl von 589.531 (Stand 20. April 2015). Damit leben rund 40 Prozent der Menschen des Landes in der Hauptstadtregion.

Die folgende Tabelle enthält die größten Städte und Orte, deren Namen in deutscher Transkription und in arabisch sowie die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 1. März 1997, 1. März 2004, 20. April 2010 und 20. April 2015. Aufgeführt ist auch die Gemeinde, zu der die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Siehe auch 
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 The Planning Council
 City Population – Historische Einwohnerzahlen der Städte in Katar

!
Katar